Xenochromis é um género de peixe da família Cichlidae.
 
Este género contém as seguintes espécies:
 Xenochromis hecqui

Cichlidae